Мальче́вський () — польське прізвище, поширене в Польщі й місцях розселення поляків. Походить від географічних назв Мальчево (Великопольське воєводство, ґміна Неханово), Мальчев, раніше Мальчув (колись село, нині частина Радома). Перша письмова згадка цього прізвища — з 1389 року.

 Мальчевський Андрій Олександрович (1968) — український футболіст, нападник.
 Антоній Мальчевський (1793 — 1826) — польський поет.
 Константи Мальчевський (1797 — після 1846) — польський військовик, мексиканський генерал, син Яна Юзефа Мальчевського, молодший брат поета Антонія Мальчевського.
 Мальчевський Леонід Антонович (1923) — музичний педагог, музикант-кларнетист, диригент, керівник дитячого духового оркестру «Фанфари».
 Яцек Мальчевський (1854 — 1929) — польський художник.
 Мальчевський Анатолій Іванович — український державний діяч, колишній генеральний директор Київського виробничого об'єднання «Київхімволокно» протягом 25 років.

Польські прізвища

Примітки 

Польські прізвища